Ма́мфорд () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Девід Мамфорд (; 1937) — американський математик.
 Льюїс Мамфорд (; 1895—1990) — американський історик, соціолог і філософ техніки.
 Елоїза Мамфорд (; 1986) — американська акторка.

Див. також 
 Mumford & Sons